Osoby o tym nazwisku:
 Carl Johan Wachtmeister – szwedzki szermierz
 Ian Wachtmeister – szwedzki przemysłowiec, polityk
 Peder Wachtmeister – szwedzki polityk, rolnik, samorządowiec